Il singolare del torneo di tennis Bournemouth Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale 6–7 (4–7), 6–2, 6–2 Marc-Kevin Goellner.

Teste di serie

  Albert Costa (campione)
  Félix Mantilla (secondo turno)
  Jason Stoltenberg (semifinali)
  Andrij Medvedjev (primo turno)

 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Juan Albert Viloca (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Bournemouth Open 1996
ATP Tour 1996